Jméno a příjmení Josef Pšenička má více nositelů:

 Josef Pšenička (politik) (1889–1922) – meziválečný československý politik, poslanec za národní socialisty
 Josef Pšenička (matematik) (1847–1900) – český matematik

Reference